Башкирский народный центр «Урал» () — общественная организация, созданная в целях возрождения, сохранения и развития культуры и языка башкир, привлечения их к активному участию в общественно-политической жизни республики. Штаб-квартира расположена в Башкортостане в городе Уфе.

Общая характеристика 
По инициативе Республиканского клуба башкирской культуры «Ак тирма», 17 декабря 1989 года был подготовлен и созван Учредительный съезд Башкирского народного центра «Урал». На первом съезде участвовало 989 делегатов из всех районов и городов республики, а также из соседних субъектов. Первым председателем организации был избран Рашит Шакур.

Устав БНЦ «Урал» 19 декабря 1991 года был зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Башкортостан.

Согласно уставу общественной организации, высшим органом управления является съезд (йыйын), который созывается 1 раз в 2 года.

В перерывах между съездами руководство и координация деятельностью организации осуществляется через Совет, из состава которого избирается Правление Башкирского народного центра «Урал», а также образовываются рабочие группы, временные и постоянные комиссии и др. Правление БНЦ «Урал» является постоянно действующим органом и выполняет следующие функции:
 контроль выполнения решений и постановлений съездов, пленумов и заседаний правления;
 подготовка проектов законов, указов и постановлений в законодательные и исполнительные органы власти и управления;
 организация съездов, пленумов, собраний, митингов, научно-практических конференций и других массовых мероприятий, проведение разъяснительной, пропагандистской и издательской работы;
 руководство местными организациями.

Организация имеет местные центры в городах и районах Башкортостана и в других субъектах Российской Федерации, которые объединяются в пять филиалов: юго-восточный, центральный, юго-западный, северо-западный и северо-восточный.

Основными направлениями работы Башкирского народного центра «Урал» является участие в избирательных кампаниях по выборам в различные ветви власти (ГД РФ, ГС-К РБ и др.), разработке, принятии и осуществлении государственных программ, решении проблем образования, воспитания и трудоустройства молодого поколения, охраны окружающей среды, здоровья населения республики и др.

Башкирский народный центр принимал участие в подготовке и проведении I—III Всемирных курултаев башкир, ведёт работу по возрождению йыйынов башкирских родов.

БНЦ «Урал» активно сотрудничает и ведёт совместную работу с общественными организациями (Всемирный курултай башкир, «Ак тирма», Союз башкирской молодёжи, Союз башкирских женщин и т. д) и политическими партиями. Издавал газету «Замандаш».

Председатели 
 Рашит Шакур (1989—1991)
 М. М. Кульшарипов (1991—1996)
 А. М. Бускунов (1996—2002)
 Кадим Аралбай (2002—2004)
 Р. Ш. Исянов (с 2004 года)

Примечания

Ссылки 
 Статья в Башкирской энциклопедии
 Башкирский Народный Центр «Урал»
 Этнополитическая мозаика Башкортостана. Т. 2. М., 1992. С. 142—143.
 Башкирскому Народному Центру «Урал» 25 лет!

Башкирские общественные организации
Организации по этническим вопросам
История Башкортостана
Общественные организации Башкортостана
Появились в 1989 году в России